

События

Первое полугодие 
 1 января — стоимость билета на 1 поездку в Петербургском метрополитене повысилась с 31 до 35 рублей.
 2 января — закрыта на капитальный ремонт станция «Фрунзенская» Московского метрополитена.
 15 января — проезд в Екатеринбургском метрополитене подорожал с 23 до 26 рублей.
 18 января — продлена Сокольническая линия Московского метрополитена на 2,5 км и 1 станцию.
 28 января — открыта станция «Jiangbeicheng» на Шестой линии Чунцинского метрополитена.
 29 января — продлена Первая линия Даляньского метрополитена на 1,2 км и 1 станцию.
 30 января — продлена пригородная линия Син Пундан Сеульского метрополитена на 12,8 км и 6 станций.
 6 февраля — продлена Первая линия Мешхедского метрополитена на 4,5 км и 2 станции.
 8 февраля — закрыта на капитальный ремонт станция «Елизаровская» Петербургского метрополитена.
 10 февраля — открыта станция «Mirzaye Shirazi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 11 февраля — открыта станция «Motahari» на Первой линии Ширазского метрополитена.
 12 февраля — открыт южный радиус Девятой линии Барселонского метрополитена длиной 20 км с 15 станциями.
 15 февраля — продлена Сокольническая линия Московского метрополитена на 1,9 км и 1 станцию.
 29 февраля — открыта станция «Sam Kee» линии Пунгол Сингапурского лёгкого метрополитена.
 3 марта — открыта самая дорогая узловая станция «World Trade Center» Нью-Йоркского метрополитена, объединившая 11 линий. Строительство продолжалось 12 лет и стоило 4 миллиарда долларов.
 15 марта — открыта станция «Bimeh» Четвёртой линии Тегеранского метрополитена и ответвление той же лнии в аэропорт длиной 2 км с 3 станциями.
 19 марта — продлена Первая линия метрополитена Нинбо на 25,3 км и 9 станций.
 31 марта — продлена Четвёртая линия  на 6,5 км и 4 станции.
 3 апреля — открылся новый участок Четвёртой линии метрополитена Осло со станцией «Løren».
 13 апреля — продлена Синяя линия Лиссабонского метрополитена на 0,7 км и 1 станцию.
 18 апреля — открыто ответвление Первой линии Тегеранского метрополитена длиной 4 км с 2 станциями.
 19 апреля — открыта Фиолетовая линия Бакинского метрополитена длиной 2,2 км со станциями «Мемар Аджеми-2» () и «Автовокзал» ().
 20 апреля — пожар в вентиляционной шахте Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена. Были временно закрыты станции «Рыбацкое», «Обухово», «Пролетарская».
 23 апреля — пожар в Вашингтонском метрополитене.
 26 апреля — продлена Одиннадцатая линия Шанхайского метрополитена на 5,1 км и 1 станцию.
 28 апреля — открыта станция «Qianjiang Century City» Второй линии метрополитена Ханчжоу.
 30 апреля — открыт центральный участок Пурпурной линии Бангалорского метрополитена длиной 4,8 км с 5 станциями.
 18 мая — открыт Фучжоуский метрополитен с одной линией длиной 9,8 км и 9 станциями.
 27 мая:
 открыт Дунгуаньский метрополитен с одной линией длиной 37,8 км с 15 станциями.
 открыта после реконструкции станция метро «Василеостровская» Петербургского метрополитена.
 6 июня — открыта станция «Khajeh Abdollah-e Ansari» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 28 июня:
 открыт Наньнинский метрополитен с одной линией длиной 11,2 км и с 10 станциями.
 открыта Первая линия метрополитена Чанши длиной 23,6 км с 20 станциями.
 открыта Одиннадцатая линия Шэньчжэньского метрополитена длиной 51,9 с 18 станциями.
 30 июня — продлены две линии Куала-Лумпурского метрополитена: Четвёртая — на 5,4 км и 3 станции, Пятая — на 17,4 км и 13 станций.

Второе полугодие 
 12 июля — открыта станция «Santa Fe» линии H метрополитена Буэнос-Айреса.
 20 июля — продлена Вторая линия Софийского метрополитена на 1,3 км и 1 станцию.
 30 июля:
 открыта Вторая линия Инчхонского метрополитена длиной 29,3 км с 27 станциями.
 открыта Четвёртая линия метрополитена Рио-де-Жанейро длиной 13,5 км с 6 станциями (только для зрителей и участников Летних Олимпийских игр 2016).
 31 июля — открыта Третья линия метрополитена Чэнду длиной 20,4 км с 17 станциями.
 6 августа:
 открыта Пурпурная линия метрополитена Бангкока длиной 23 км с 16 станциями.
 открыта Шестая линия Тяньцзиньского метрополитена длиной 9,5 км с 8 станциями.
 8 августа — открыта станция «Sohraverdi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 18 августа — началось строительство трёх станций Второй линии Бакинского метрополитена.
 19 августа — открыта Вторая линия Чжэнчжоуского метрополитена длиной 20,6 км с 16 станциями.
 25 августа — продлена Алексеевская линия Харьковского метрополитена на 1,1 км и 1 станцию.
 28 августа — открыта станция «Avini» Первой линии Ширазского метрополитена.
 8 сентября — продлена Первая линия метрополитена Тэгу на 2,6 км и 2 станции.
 10 сентября — открытие пассажирского движения на МЦК, маршрутной линии железнодорожный транспорт в Москве, частично интегрированной с метрополитеном Москвы.
 14 сентября — открыта станция «Shahid Ghoddoosi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 16 сентября — продлена Люблинско-Дмитровская линия Московского метрополитена на 5,4 км и 3 станции.
 21 сентября — продлена Синяя линия Ченнайского метрополитена на 8,6 км и 5 станций.
 24 сентября — продлена Вторая линия метрополитена Сучжоу на 2,2 км и 2 станции на север и на 11,6 км и 11 станций на восток.
 10 октября — продлена Четвёртая линия Стамбульского метрополитена на 4,5 км и 3 станции.
 14 октября — продлена Зелёная линия Ченнайского метрополитена на 1,3 км и 1 станцию.
 23 октября — продлена линия Куньтхон Гонконгского метрополитена на 3 км и 2 станции.
 28 октября — открыты Седьмая линия длиной 30,3 км с 28 станциями и Девятая линия длиной 25,3 км с 22 станциями Шэньчжэньского метрополитена.
 2 ноября — продлена Первая линия Исфаханского метрополитена на 0,8 км и 1 станцию и открыты 3 станции на действующем участке линии.
 7 ноября — открыта станция «Shahid Sayyad-e Shirazi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 8 ноября — открыта Третья линия Сианьского метрополитена длиной 39,1 км с 26 станциями.
 2 декабря — продлена линия Миллениум Ванкуверского метрополитена на 11 км и 6 станций.
 5 декабря — открыта Вторая линия метро Сальвадора длиной 2,3 км с 3 станциями.
 12 декабря — открыта станция «Hossein Abad» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 16 декабря:
 открыта Девятая линия Куала-Лумпурского метрополитена длиной 21 км с 12 станциями.
 открыто ответвление Первой линии Куньминского метрополитена длиной 4,7 км с 4 станциями.
 18 декабря — продлена Третья линия метрополитена Циндао на 12,8 км и 12 станций.
 20 декабря — продлена Первая линия метрополитена Катании на 1,9 км и 2 станции.
 26 декабря — открыт Хэфэйский метрополитен с одной линией длиной 24,6 км с 23 станциями.
 28 декабря:
 открыта линия Саут-Айленд Гонконгского метрополитена длиной 7,4 км с 5 станциями.
 открыто ответвление Третьей линии Чунцинского метрополитена длиной 10,6 км с 6 станциями.
 продлена Вторая линия на 19,7 км и 6 станций и открыта Шестая линия длиной 36 км с 27 станциями Уханьского метрополитена.
 продлена Первая линия Наньнинского метрополитена на 20,9 км и 15 станций.
 продлена линия Гуанфо Фошаньского метрополитена на 6,7 км и 4 станций.
 продлена Шестая линия на 17,3 км и 8 станций и открыта Седьмая линия длиной 17,1 км с 9 станциями метрополитена Гуанчжоу.
 29 декабря:
 после ремонта открыта станция «Фрунзенская» Московского метрополитена.
 после ремонта открыта станция «Елизаровская» Петербургского метрополитена.
 31 декабря:
 открыта Шестнадцатая линия Пекинского метрополитена длиной 19,6 км с 9 станциями.
 продлена Шестая линия Тяньцзиньского метрополитена на 14,5 км и 16 станций.

Примечания 

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 2016 году